

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Szwejki est un village de la gmina de Sterdyń dans le powiat de Sokołów 
 Szwejki est un village de la gmina de Sońsk dans le powiat de Ciechanów